

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alain Lachassagne, ingénieur du son français ;
 Joseph Charles Tixier-Lachassagne (1795-1869), homme politique français.

Toponymie 
 Lachassagne, commune française, située dans le département du Rhône en région Rhône-Alpes ;
 Marcy-Lachassagne, ancienne commune du Rhône. 

Homonymie de patronyme